Ни на небесах, ни на земле () — франко-бельгийский фантастический триллер 2015 года, поставленный художником и режиссёром-дебютантом Клеманом Кожитором. Фильм участвовал в секции «Неделя критики» 68-го Каннского кинофестиваля 2015 года.

В 2016 году ленту выдвинуто в трёх категориях на получение французской премии «Люмьер», в частности за лучший дебютный фильм и за лучшее исполнение мужской роли (Жереми Ренье).

Сюжет 
Афганистан, 2014 год. Команда капитана Антареса Бонасье размещена вдоль афгано-пакистанской границы. В то время как войска НАТО находятся в процессе вывода, их миссия заключается в мониторинге и в наблюдении за ситуацией в отдалённой долине Вакхан вокруг небольшого села пастухов. Распорядок дня группы иногда нарушается несколькими стычками с группами талибов, находящихся в окружающих горах.

Однажды ночью, солдаты начинают таинственно исчезать в долине. Для возврата своих собратьев, французские солдаты принимают решение провести простое, на первый взгляд, исследование, но на самом деле они получают больше вопросов, чем ответов…

В ролях

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы Бельгии 2015 года